Massingy (Côte-d'Or)
Massingy (Haute-Savoie)
Tevens:
Massingy-lès-Semur, Côte-d'Or
Massingy-lès-Vitteaux,  Côte-d'Or